Adam Kennedy (1922-1997) – attore, sceneggiatore e scrittore statunitense
Adam Kennedy (1976) – giocatore di baseball statunitense
Adam Kennedy (1983) – tennista australiano
Adam Kennedy (1991) – giocatore di football americano statunitense
Adam Kennedy (1992) – giocatore di football australiano